

Новоберезовське сільське поселення — сільське поселення, Аромашевський район, Тюменська область
 Новоберезовське сільське поселення — сільське поселення, Шилкинський район, Забайкальський край